«Бак Роджерс в XXV веке» — название ряда кинематографических произведений:
 «Бак Роджерс в XXV веке» — американский фантастический телефильм 1979 года.
 «Бак Роджерс в XXV веке» — американский фантастический телесериал, выходивший на телеканале NBC в 1979—1981 годах.